

Codici 
 HTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hopetoun (Victoria) (Australia)

Ingegneria 
 Acronimo di Height of Transfer Unit (Altezza dell'unità di trasferimento)